Il singolare femminile del torneo di tennis Netanya Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna Karolína Schmiedlová che ha battuto in finale Stephanie Vogt 0-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Estrella Cabeza-Candela (quarti di finale)
 Dinah Pfizenmaier (semifinali)
 Anna Karolína Schmiedlová (Campionessa)
 Tadeja Majerič (secondo turno)

 Ljudmyla Kičenok (quarti di finale)
 Stephanie Vogt (finale)
 Arantxa Parra Santonja (semifinali)
 Nadežda Kičenok (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Netanya Open 2012